Baumol steht für
 Baumol (Puder), siehe: Kinderpuder-Skandal in Frankreich
William J. Baumol (1922–2017), US-Wirtschaftswissenschaftler